

Geografia
Colombia
 Villanueva  – comune della Colombia nel Dipartimento di Bolívar
 Villanueva  – comune della Colombia nel Dipartimento di Casanare
 Villanueva  – comune della Colombia nel Dipartimento di La Guajira
 Villanueva  – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
Filippine
 Villanueva  – municipalità delle Filippine nella Provincia di Misamis Oriental
Honduras
 Villanueva  – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Cortés
Messico
 Villanueva  – municipalità dello stato di Zacatecas
Spagna
 Villanueva de Alcardete  – comune spagnolo nella provincia di Toledo
 Villanueva de Alcorón  – comune spagnolo nella provincia di Guadalajara
 Villanueva de Algaidas  – comune spagnolo nella provincia di Málaga
 Villanueva de Argaño  – comune spagnolo nella provincia di Burgos
 Villanueva de Argecilla  – comune spagnolo nella provincia di Guadalajara
 Villanueva de Ávila  – comune spagnolo nella Provincia di Avila
 Villanueva de Azoague  – comune spagnolo nella provincia di Zamora
 Villanueva de Bogas  – comune spagnolo nella provincia di Toledo
 Villanueva de Cameros  – comune spagnolo nella provincia di La Rioja
 Villanueva de Campeán  – comune spagnolo nella provincia di Zamora
 Villanueva de Carazo  – comune spagnolo nella provincia di Burgos
 Villanueva de Castellón  – comune spagnolo nella provincia di Valencia
 Villanueva de Córdoba  – comune spagnolo nella provincia di Cordova
 Villanueva de Duero  – comune spagnolo nella provincia di Valladolid
 Villanueva de Gállego  – comune spagnolo nella provincia di Saragozza
 Villanueva de Gómez  – comune spagnolo nella Provincia di Avila
 Villanueva de Gormaz  – comune spagnolo nella provincia di Soria
 Villanueva de Guadamejud  – comune spagnolo nella provincia di Cuenca
 Villanueva de Gumiel  – comune spagnolo nella provincia di Burgos
 Villanueva de Huerva  – comune spagnolo nella provincia di Saragozza
 Villanueva de Jiloca  – comune spagnolo nella provincia di Saragozza
 Villanueva de la Cañada  – comune spagnolo nella provincia di Madrid
 Villanueva de la Condesa  – comune spagnolo nella provincia di Valladolid
 Villanueva de la Fuente  – comune spagnolo nella provincia di Ciudad Real
 Villanueva de la Jara  – comune spagnolo nella provincia di Cuenca
 Villanueva de la Reina  – comune spagnolo nella provincia di Jaén
 Villanueva de la Serena  – comune spagnolo nella provincia di Badajoz
 Villanueva de la Sierra  – comune spagnolo nella provincia di Cáceres
 Villanueva de la Torre  – comune spagnolo nella provincia di Guadalajara
 Villanueva de la Vera  – comune spagnolo nella provincia di Cáceres
 Villanueva de las Cruces  – comune spagnolo nella provincia di Huelva
 Villanueva de las Manzanas  – comune spagnolo nella provincia di León
 Villanueva de las Peras  – comune spagnolo nella provincia di Zamora
 Villanueva de las Torres  – comune spagnolo nella provincia di Granada
 Villanueva de los Caballeros  – comune spagnolo nella provincia di Valladolid
 Villanueva de los Castillejos  – comune spagnolo nella provincia di Huelva
 Villanueva de los Infantes  – comune spagnolo nella provincia di Ciudad Real
 Villanueva de los Infantes  – comune spagnolo nella provincia di Valladolid
 Villanueva de Oscos  – comune spagnolo nella provincia delle Asturie
 Villanueva de Perales  – comune spagnolo nella provincia di Madrid
 Villanueva de San Carlos  – comune spagnolo nella provincia di Ciudad Real
 Villanueva de San Juan  – comune spagnolo nella provincia di Siviglia
 Villanueva de San Mancio  – comune spagnolo nella provincia di Valladolid
 Villanueva de Sigena  – comune spagnolo nella provincia di Huesca
 Villanueva de Tapia  – comune spagnolo nella provincia di Málaga
 Villanueva de Teba  – comune spagnolo nella provincia di Burgos
 Villanueva de Viver  – comune spagnolo nella provincia di Castellón
 Villanueva del Aceral  – comune spagnolo nella Provincia di Avila
 Villanueva del Ariscal  – comune spagnolo nella provincia di Siviglia
 Villanueva del Arzobispo  – comune spagnolo nella provincia di Jaén
 Villanueva del Campillo  – comune spagnolo nella Provincia di Avila
 Villanueva del Campo  – comune spagnolo nella provincia di Zamora
 Villanueva del Conde  – comune spagnolo nella provincia di Salamanca
 Villanueva del Duque  – comune spagnolo nella provincia di Cordova
 Villanueva del Fresno  – comune spagnolo nella provincia di Badajoz
 Villanueva del Pardillo  – comune spagnolo nella provincia di Madrid
 Villanueva del Rebollar  – comune spagnolo nella provincia di Palencia
 Villanueva del Rebollar de la Sierra  – comune spagnolo nella provincia di Teruel
 Villanueva del Rey  – comune spagnolo nella provincia di Cordova
 Villanueva del Río Segura  – comune spagnolo nella provincia di Murcia
 Villanueva del Río y Minas  – comune spagnolo nella provincia di Siviglia
 Villanueva del Rosario  – comune spagnolo nella provincia di Málaga
 Villanueva del Trabuco  – comune spagnolo nella provincia di Málaga
 Villanueva Mesía  – comune spagnolo nella provincia di Granada
Stati Uniti
 Villanueva – census-designated place della contea di San Miguel nel Nuovo Messico

Persone
 Alejandro Villanueva (1908-1944) – calciatore peruviano
 Alejandro Villanueva (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Anthony Villanueva (1945-2014) – pugile filippino, figlio di José
 Carlos Villanueva Rolland (1986) – calciatore cileno
 Carlo Alberto Villanueva Fuentes (1999) – calciatore cileno
 Charlie Villanueva (1984) – ex cestista statunitense naturalizzato dominicano
 Cristian Villanueva (1983) – calciatore argentino
 Dennis Villanueva (1992) – calciatore filippino
 Hugo Villanueva (1939) – ex calciatore cileno
 Joel Villanueva (1975) – politico filippino
 Johniel Villanueva Dabao, meglio noto come John Type (1979) – disc jockey e produttore discografico filippino naturalizzato italiano
 José Villanueva (1913-1983) – pugile filippino
 José Luis Villanueva (novembre 1981) – ex calciatore cileno
 Juan de Villanueva (1739-1811) – architetto spagnolo
 Julissa Villanueva (1972) – patologa honduregna
 Mikel Villanueva (1993) – calciatore venezuelano
 Nathanael Villanueva (1995) – calciatore filippino

Altro
 9724 Villanueva – asteroide